Goodyear liga 2005./06. je bilo peto izdanje Jadranske košarkaške lige. Sudjelovalo je 14 klubova iz četiri države, a prvakom je postao "FMP" iz Beograda.

Sudionici 
  Bosna ASA BHT, Sarajevo
  Široki ERONET, Široki Brijeg
  Zadar, Zadar
  Cibona VIP, Zagreb
  Zagreb, Zagreb
  Helios, Domžale
  Pivovarna Laško, Laško
  Geoplin Slovan, Ljubljana
  Union Olimpija, Ljubljana
  Crvena zvezda, Beograd
  FMP, Beograd
  Partizan, Beograd
  Vojvodina Srbijagas, Novi Sad
  Hemofarm, Vršac

Rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Final Eight turnir igran u Sarajevu 20. – 23. travnja 2006.

Izvori 
 ABA liga, arhiv sezona
 kosarka.org, statistički centar 

2005-06